Camera dell'assemblea – camera bassa del Parlamento delle Bahamas
 Camera dell'assemblea – camera bassa del parlamento delle Barbados
 Camera dell'assemblea – camera bassa del Parlamento di Saint Lucia
 Camera dell'assemblea – parlamento unicamerale di Saint Vincent e Grenadine
 Camera dell'assemblea – parlamento unicamerale delle isole Turks e Caicos